Unlimited (englisch für "unbeschränkt", Zusatzkennzeichen für angelsächsische Unternehmen mit unbeschränkter Haftung, siehe: Private unlimited company) steht für
2 Unlimited, Duo
Love Unlimited, Gesangsgruppe
Singers Unlimited, Vokalgruppe
Blues Unlimited, Musikmagazin

Flight Unlimited, Flugsimulationsprogramm 
Justice League Unlimited, Zeichentrickserie 
Europäisches Kurzfilmfestival Köln unlimited, Kurzfilmfestival

Siehe auch
Limited